Богуты:

 Богуты — гора в Республике Алтай, 3360 м.
 Богуты — верхнее озеро на реке Богуты.
 Богуты — нижнее озеро на реке Богуты.
 Богуты — река в Республики Алтай, вытекающая из озера Богуты.

Схожие 
 Левые Богуты — приток Богуты (Чуи).
 Правые Богуты — верховье Юстыта (Чуи).

 Вершина Богуты — гора в Республике Алтай, 3537 м.
 Богуты-Пянки — сельская гмина (волость) в Польше.